— аниме-фильм режиссёров Кунихико Юямы и Масаки Синъити, выпущенный Kaname Productions и Studio Gallop в 1986 году.

Фильм был озвучен на русском языке студией «Камертон» и издан на DVD компанией MC Entertainment. На аниме установлено возрастное ограничение — зрителям, достигшим 16 лет.

Мир 
Действие разворачивается в двух королевствах некого фантастического мира — гипертрофированно-пасторальном Ита и гипертрофированно-техногенном Паро. Техническое развитие Паро находится на уровне 20-40 годов XX века, у Ита есть транспортные средства вроде мотоциклов на неизвестном принципе, огромные воздушные шары и холодное оружие. Между ними расположена долина с гигантским деревом, у которого есть собственное имя — Виндария (оно олицетворяет для героев пантеистически понимаемое божество), и Призрачный лес. Мир сотрясают природные катастрофы, одна из которых делает реки Паро непригодными для питья, и воду Паро вынуждено закупать у Ита. Это становится причиной конфликта между странами.
Души умерших и погибших в описываемом мире превращаются в красных призрачных птиц и направляются в место загробного обитания, которое выглядит как воздушный корабль в стиле стимпанк; однако корабль забирает не всех — грешники и те, кто не заслужил покоя, остаются на земле.

Сюжет 

Сюжет содержит значительное количество скрытых цитат и пародийно показанных штампов.

Политическая сюжетная линия основывается на «Логике войны» — войны никто не хочет, но взаимная подозрительность и нежелание взглянуть на проблему глазами оппонента делает её неизбежной, несмотря даже на то, что наследники обоих королевств любят друг друга. В войне не виноват никто и виноваты все. Война заканчивается победой Паро и гибелью почти всех персонажей.

На фоне происходящих событий разворачивается история юноши Идзу, которого жажда славы из обывателя делает сначала героем (он закрывает открытые шпионом шлюзы), а потом предателем.

Список персонажей 
Идзу — Простой крестьянин, живущий в деревне, рядом с Виндарией. Блондин, кожа смуглая, глаза — голубые. Со своей женой Марен выращивает овощи и продаёт их на рынке. Смел и честолюбив, хочет прославиться. Эти качества приводят его к предательству своей страны Ита — открыв шлюзы, он уничтожает её. Будучи, в свою очередь, предан парийцами, он возвращается в родную долину, полностью разрушенную войной. Гибель жены и близких заставляет его почувствовать глубокое раскаяние, и дальнейшую жизнь он получает от высших сил как наказание, и в то же время — как шанс загладить своё преступление.

 Сэйю: Тору Фуруя

Марин — Молодая жена Идзу. Волосы — рыжие, глаза — карие. Кроткое, наивное и любящее существо. Верит мужу и гордится им. Погибла во время нападения врагов на деревню. После смерти её душа осталась в разрушенном доме, чтобы в последний раз встретиться с Идзу и проститься с ним.

 Сэйю: Вака Канда

Джиру — Принц Паро. Влюблён в Анас. В логике войны он олицетворяет позицию профессиональных военных — не одобряет войну из-за неготовности армии к ней, однако после начала ведёт её грамотно и решительно. Погибает от руки своей возлюбленной.

 Сэйю: Кадзухико Иноуэ

Анас — Принцесса Ита. Влюблена в Джиру. Как и Джиру, на словах выступает против войны, однако также ведёт армию в бой. Во время битвы убегает с Джиру в лес, где убивает его и заканчивает жизнь самоубийством.

 Сэйю: Наоко Мацуи

Драко — Король Паро. Жестокий и сумасбродный. Другие герои обвиняют его в развязывании войны, однако он — такая же жертва судьбы, как и они — причастность его к провокации со шлюзами ничем не подтверждается, объявили войну и начали активные боевые действия итарийцы, Паро отвечает на них уже после его смерти.

Примечания

Литература

Ссылки 

Мультфильмы Великобритании
Аниме-сериалы
Мультфильмы Кунихико Юямы